TSV 1861 Nördlingen puede referirse a:

 TSV 1861 Nördlingen, el equipo de fútbol dentro de la entidad del mismo nombre;
 Giants Nördlingen, el equipo de baloncesto, dentro de la entidad del mismo nombre.